

Географічні назви 
 Волинь — історико-географічний регіон в Україні;
 Волинь (область) — Волинська область з обласним центром у м. Луцьк;
 Волинь, Волинська земля — земля, адміністративна територіальна одиниця УНР;
 Волинь — стародавнє місто і городище, що було розташоване біля сучасного села Городка, у гирлі річки Гучви;
 Волинь — річка в Малинському районі Житомирської області;
 Волинь — інша назва польського міста Волін

Власні назви 
 «Волинь» — український футбольний клуб з Луцька.
 «Волинь» — добровольче збройне формування, що діє на території ООС, виконуючи завдання по захисту територіальної цілісності України.
 Волинь (1-й батальйон територіальної оборони Волинської області «Волинь» Збройних сил України) — добровольче збройне формування, створене на території та з мешканців Волинської області, офіційно підпорядковане Міністерству оборони України під час війни на сході України.
 «Волинь» — ботанічний сад у Луцьку.
 «Волинь» — фірмовий пасажирський потяг Укрзалізниці (нічний швидкий) зі сполученням Ковель-Москва-Ковель.
 «Волинь» (1932—1937) — трилогія Уласа Самчука, де виведений збірний образ української молодої людини кін. 1920-их — поч. 1930-их pp., що прагне знайти місце України у світі й шляхи її національно-культурного і державного становлення.
 «Волинь » — українська газета, що була заснована Уласом Самчуком в 1941 році і проіснувала до січня 1944 року. У 1991 році випуск газети було відновлено. Станом на жовтень 2015 року газета є рівненським обласним тижневиком.
 «Волинь » — луцька газета.
 Волинь — роз'їзд Львівської залізниці на лінії Володимир — Ізов.
 «Волинь» — польський фільм 2016 року.